Мушки турнир у одбојци на Европским играма 2015. у Бакуу је било прво издање на Европским играма на коме је учествовало 12 репрезентација. Турнир је одржан у Кристалној дворани у Бакуу од 14. до 28. јуна 2015. године.

Квалификације

Групе 
Тимови су распоређени у двије групе преме Европској ранг листи.
12 репрезентација је распоређено у двије групе, у свакој групи по 6 репрезентација. Прве 4 репрезентације из сваке групе су квалификоване у финални круг.

Први круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену

Група А

Група Б

Финални круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену

Репрезентације које су освојиле прво мјесто у групи играле су у четвртфиналу са репрезентацијом која је освојила 4. мјесто у супротној групи.

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. мјесто

Финале

Коначан поредак

Освајачи медаља

Види још 
Одбојка за жене на Европским играма 2015.

Референце

Спољашње везе 

Одбојка на Европским играма 2015.
Чланци на ијекавици